paproć – roślina należąca do klasy paproci
 Paproć – góra w Beskidzie Wyspowym
 Paproć – góra w Górach Słonnych
 Paproć – wieś w województwie wielkopolskim
 Paproć – przysiółek Rud
 Paproć – stacja kolejowa w Rudach